Lean on Me er titlen på flere ting:

 Lean on Me (sang 1972) - sang med Bill Withers fra 1972
 Lean on Me (film) - film fra 1989
 Lean on Me (sang 1998) - sang med Kirk Franklin fra 1998 (inspireret af Bill Withers)